Campeonato Uruguayo de Fútbol 2014-15 puede referirse a:

 el campeonato 2014-15 de la Primera División;
 el campeonato 2014-15 de la Segunda División;
 el campeonato 2014-15 de la Segunda División Amateur.